Vadina je naselje u općini Luka, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 4,55 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 240 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji